Sofía Antonia de Brunswick-Wolfenbüttel (en alemán, Sofie Antonie von Braunschweig-Wolfenbüttel; Wolfenbüttel, 13 de enero de 1724-Coburgo, 17 de mayo de 1802) fue una duquesa alemana de la Casa de Welf, hija del duque Fernando Alberto II de Brunswick-Wolfenbüttel y de su esposa, la princesa Antonieta Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel. Fue duquesa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld por matrimonio.

Matrimonio 
El 23 de abril de 1749, contrajo matrimonio en su ciudad natal con el príncipe heredero de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, Ernesto Federico, hijo del duque Francisco Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y de Ana Sofía de Schwarzburgo-Rudolstadt.

Descendencia 
Tuvieron siete hijos, de los cuales sólo tres sobrevivieron a la infancia. Su hijo mayor, Francisco Federico, sucedería a su padre como duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

Francisco Federico (15 de julio de 1750-9 de diciembre de 1806), padre del rey Leopoldo I de Bélgica y abuelo de Leopoldo II, la emperatriz Carlota de México, la reina Victoria del Reino Unido, y su esposo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha.
Carlos Guillermo Fernando (21 de noviembre de 1751-16 de febrero de 1757), murió a los 5 años.
Federica Juliana (14 de septiembre de 1752-24 de septiembre de 1752), murió en la infancia.
Carolina Ulrica Amalia (9 de octubre de 1753-1 de octubre de 1829), fue monja, jamás se casó ni tuvo hijos. 
Luis Carlos Federico (2 de enero de 1755-4 de mayo de 1806), tuvo un hijo ilegítimo: Luis Emilio Federico de Coburgo (1779-1827). Sus descendientes siguen hasta nuestros días.
Fernando Augusto Enrique (12 de abril de 1756-8 de julio de 1758), murió en la infancia.
Federico (4 de marzo de 1758-26 de junio de 1758), murió en la infancia.
Sofía Daniela (23 de julio de 1759-1 de septiembre de 1760), murió en la infancia.

Títulos y tratamientos 
 13 de enero de 1724-23 de abril de 1749: Su Alteza Serenísima la duquesa Sofía de Brunswick-Wolfenbüttel.
 23 de abril de 1749-16 de septiembre de 1764: Su Alteza Serenísima la princesa heredera de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.
 16 de septiembre de 1764-8 de septiembre de 1800: Su Alteza Serenísima la duquesa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.
 8 de septiembre de 1800-17 de mayo de 1802: Su Alteza Serenísima la duquesa viuda de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

Ancestros
{{ahnentafel

Referencias

Enlaces externos 
 Ancestros de la Reina Victoria
 Genealogía de los Duques de Brunswick

Duquesas consortes de Alemania del siglo XVIII
Duquesas de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Duquesas consortes de Sajonia del siglo XVIII
Nacidos en Wolfenbüttel
Fallecidos en Coburgo
Consortes de la casa de Welf
Princesas de Brunswick-Wolfenbüttel